Col nome di santuario della Beata Vergine del Soccorso sono conosciuti i seguenti luoghi di culto:
 a Castellammare del Golfo: Santuario della Beata Vergine del Soccorso
 a Minucciano: eremo della Beata Vergine del Soccorso detto santuario della Beata Vergine del Soccorso
 a Ossuccio: santuario della Beata Vergine del Soccorso
 a San Severo: santuario della Beata Vergine del Soccorso

Pagine correlate 
 Cappella della Madonna del Soccorso
 Chiesa della Madonna del Soccorso
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso
 Santuario della Madonna del Soccorso